Лоренц () — немецкие имя и фамилия, происходящие от латинского имени Laurentius.

Фамилия 
 Лоренц, Алоиз (род. 1939) — чехословацкий генерал госбезопасности, последний руководитель StB ЧССР.
 Лоренц, Биргит (род. 1963) — восточногерманская фигуристка, выступавшая в парном разряде, впоследствии тренер.
 Лоренц, Вернер (1891—1974) — обергруппенфюрер СС, начальник Главного управления СС по репатриации этнических немцев «Фольксдойче миттельштелле».
 Лоренц, Виктор (1927—1992) — советский, латвийский киносценарист и актёр.
 Лоренц, Вильгельм (1894—1943) — генерал-майор вермахта (посмертно), кавалер Рыцарского креста Железного креста.
 Лоренц, Вильям (1895—1933) — французский теннисист, чемпион мира на твёрдых и крытых кортах.
 Лоренц, Дитмар (1950—2021) — восточногерманский дзюдоист, олимпийский чемпион и бронзовый призёр 1980 года.
 Лоренц, Зигфрид (род. 1930) — политик ГДР.
 Лоренц, Иван Леопольдович (1890—1941) — советский дипломат.
 Лоренц, Кавита (род. 1995) — немецкая фигуристка выступающая в танцах на льду.
 Лоренц, Карл (1844—1889) — немецкий инженер, изобретатель, промышленник.
 Лоренц, Керстин (1962—2005) — немецкий политик из рядов крайне правых.
 Лоренц, Кито (1938—2017) — лужицкий писатель, эссеист, переводчик, сказочник и баснописец.
 Лоренц, Клавс (1885—1971) — латвийский государственный и общественный деятель.
 Лоренц, Конрад (1903—1989) — австрийский зоолог, этолог и зоопсихолог.
 Лоренц, Кристиан (род. 1966) — немецкий музыкант, клавишник группы Rammstein.
  (род. 1932) — немецкий философ.
 Лоренц, Ладислав (род. 1946) — чехословацкий гребец.
 Лоренц, Людвиг Валентин (1829—1891) — датский физик.
 
 Лоренц, Освальд (1809—1889) — немецкий композитор, органист и музыкальный критик.
 Лоренц, Пауль Гюнтер (1835—1881) — немецкий ботаник, миколог и теолог.
 Лоренц, Регина (род. 1963) — австрийская хоккеистка на траве.
 Лоренц, Уве (род. 1955) — немецкий футболист.
 Лоренц, Фёдор Карлович (1842—1909) — орнитолог, основатель московской школы таксидермии.
 
 Лоренц, Ханс (1865—1940) — немецкий инженер.
 Лоренц, Хендрик Антон (; 1853—1928) — нидерландский физик, создатель электронной теории, внёсший большой вклад в становление специальной теории относительности и квантовой физики.
 Лоренц, Штефан (род. 1981) — немецкий футболист, защитник.
 Лоренц, Эдвард Нортон (1917—2008) — американский математик и метеоролог. Ввёл понятия «странного аттрактора» и «эффекта бабочки».
 Лоренц, Юрген (род. 1993) — эстонский футболист.

Составные фамилии 
 Лоренц-Залеский, Якуб (1874—1939) — лужицкий писатель, публицист и антифашистский общественный деятель.
 Лоренц фон Либурнау, Людвиг (1856—1943) — австрийский зоолог.

Имя 
 Окен, Лоренц (настоящая фамилия — Оккенфус, , 1779—1851) — немецкий естествоиспытатель и натурфилософ, ученик и последователь Ф. В. Шеллинга.
 Принц Лоренц Бельгийский, Эрцгерцог Аустриа-Эсте
 Лоренц фон Штейн (1815—1890) — немецкий юрист, государствовед и экономист
 Лоренц Бельгийский (род. 1955) — член бельгийского королевского дома, супруг принцессы Астрид.

Топонимы 
 Лоренц — национальный парк в индонезийской провинции Папуа.
 Санкт-Лоренц — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Прочее 
 Лоренц — огромный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.
 «Лоренц» — немецкая шифровальная машина, использовавшаяся во время Второй мировой войны для передачи информации по телетайпу.
 (3861) Лоренц — типичный астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.

См. также 
 Аттрактор Лоренца
 Велосиметрия силой Лоренца — бесконтактный электромагнитный способ измерения скорости и расхода электропроводной жидкости.
 Вывод преобразований Лоренца — совокупность методов доказательства преобразований Лоренца.
 Группа Лоренца — группа преобразований Лоренца пространства Минковского, сохраняющих начало координат.
 Кривая Лоренца — графическое изображение функции распределения.
 Лоренц-ковариантность — свойство физических законов записываться одинаково во всех инерциальных системах отсчёта.
 Лоренц-фактор — безразмерная физическая величина, используемая в релятивистской кинематике, монотонно возрастающая положительная функция скорости.
 «Масло Лоренцо» — американский кинофильм, драма.
 Медаль Лоренца — золотая медаль, присуждаемая каждые четыре года Нидерландской королевской академией наук.
 Метрика Лоренца — псевдоевклидова метрика пространства Минковского, естественно возникающая в специальной теории относительности.
 Преобразования Лоренца — линейные преобразования векторного псевдоевклидова пространства, сохраняющие длины или, что эквивалентно, скалярное произведение векторов.
 Сила Лоренца — сила, с которой электромагнитное поле согласно классической (неквантовой) электродинамике действует на точечную заряженную частицу.
 Сфера Лоренца — метод вычисления локального поля в микроскопической теории диэлектриков.
 Формула Лоренца — Лоренца — соотношение между показателем преломления вещества и электронной поляризуемостью частиц (атомов, ионов, молекул), из которых оно состоит.
 Лаврентий (значения)
 Лоран
 Лоренци
 Лоренцо

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки